Il singolare del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tamer El Sawy che ha battuto in finale Pablo Campana 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Alejandro Hernández (secondo turno)
 Yahiya Doumbia (quarti di finale)
 Franco Squillari (primo turno)
 David Škoch (primo turno)

 Ben Ellwood (semifinali)
 Jared Palmer (primo turno)
 Eyal Ran (quarti di finale)
 Chris Wilkinson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 1996